Glenn Goosen – giocatore di cricket zimbabwese
 Guy Goosen – nuotatore zimbabwese
 Jeanne Goosen – giornalista sudafricana
 Marius Goosen – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo sudafricano
 Retief Goosen – golfista sudafricano
 Sammy Goosen – ciclista sudafricano

Pagine correlate 
Goossen